Пале — город в Боснии и Герцеговине.
 Пале — община (муниципалитет) в Боснии и Герцеговине.
 Пале — город в Венгрии.
 Пале — населённый пункт в штате Гоа, Индия.
 Пале — село в Латвии, волостной центр.

 Пале, Аруна (род. 1955) — легкоатлет из Буркина-Фасо.